Wild Side est une société de distribution cinématographique française.
 Wild Side est un film américano-britannique réalisé par Donald Cammell en 1995.
 Wild Side est un film franco-belge réalisé par Sébastien Lifshitz en 2004.
 Wild Side est une chanson du groupe de Hard Rock américain Motley Crue.
 Wild Side est une chanson du groupe Cross My Heart Hope To Die.

Homonymie de titre